Džudaško natjecanje za muškarce u kategoriji do 73 kg na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je 8. kolovoza u Carioca Areni 2.

U ovoj kategoriji natjecalo se 36 džudaša iz 36 država. U prednatjecanju bili su podijeljeni u 4 skupine, iz kojih su se pobjednici četvrzavršnica borili dalje u poluzavršnici i završnici. Džudaši koje su došli do završnice, plasirali su svoje protivnike iz prednatjecanja u repasaže i kasnije borbu za brončano odličje s poraženima u poluzavršnici.

Zlatno odličje osvojio je japanski džudaš Shohei Ono, koji je u završnici pobijedio Rustama Orujova iz Azerbajdžana. Brončano odličje podijelili su Laša Šavdatuašvili iz Gruzije i Dirk Van Tichelt iz Belgije.

Rezultati

Repasaži

Borba za brončano odličje

Izvori 
 www.rio2016.com - Džudo, muškarci do 73 kg  

Džudo na OI 2016.